John Machete Muiruri (10 oktober 1979) is een Keniaanse profvoetballer die voor het Noorse Moss FK speelt. Hij kwam eerder uit voor Germinal Beerschot Antwerpen en KAA Gent uit België en nog een aantal clubs uit Kenia. Hij is A-international en heeft 60 interlands voor Kenia op zijn naam staan.

Keniaans voetballer